Bądkowo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Bądkowo, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Bądkowo, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Bądkowo, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).

Enlaces externos